Toponímia:
 Bosc del Tossal (Estamariu): indret del municipi d'Estamariu (Alt Urgell)
 Bosc del Tossal (Alt Urgell): indret del municipi d'Estamariu (Alt Urgell)